Чиков — русская фамилия; имеет женскую форму Чикова. Выступает также в роли топонима.
 Чиков, Валентин Васильевич (1952—2014) — российский художник (живописец и график).
 Чиков, Валерий Павлович (1950—2017) — советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист.

Топонимы 
 Чиков — хутор, Октябрьский район, Волгоградская область.

См. также